22. Mistrzostwa Europy w Short Tracku odbyły się w niemieckim Dreźnie w dniach 12 – 14 stycznia 2018 roku.

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Europy w short tracku
2018 w sportach zimowych
2018 w Niemczech
Sport w Dreźnie